Валенти́н Мошко́в:
 Мошков, Валентин Александрович (1852—1922) — русский учёный-этнограф, генерал-лейтенант.
 Мошков, Валентин Николаевич (1903—1997) — советский учёный-врач, специалист по лечебной физической культуре.